Broadstone est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 Marion Broadstone (1906-1972), joueur américaine de football américain

Toponyme

Broadstone, quartier de Dublin

Broadstone, ville du Dorset
 Broadstone, château et baronnie du North Ayrshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme